Sankt Joseph Søstrenes Skole er navnet på flere skoler:

 Sankt Joseph Søstrenes Skole (Charlottenlund) er en katolsk privatskole i Charlottenlund.
 Sankt Joseph Søstrenes Skole (Nykøbing Falster) er en katolsk privatskole i Nykøbing Falster.